Беково — название населённых пунктов в России:

 Беково — село в Беловском районе Кемеровской области.
 Беково — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Беково — посёлок городского типа, административный центр Бековского района Пензенской области.
 Беково — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Беково — железнодорожная станция  Юго-Восточной железной дороги.